Blanchard Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

* Blanchard Lake (Alaska)
 Blanchard Lake (Arkansas)
 Blanchard Lake (Idaho)
 Blanchard Lake (Michigan)
 Blanchard Lake (Flathead County, Montana)
 Blanchard Lake (Missoula County, Montana)
 Blanchard Lake (New York)